Walthard ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Ludwig Walthard (1743–1802), Schweizer Verleger
 Bernhard Walthard (1897–1992), Schweizer Pathologe
 Friedrich Walthard (Johann Jakob Friedrich Walthard; 1818–1870), Schweizer Künstler
 Karl Max Walthard (1895–1971), Schweizer Neurologe
 Max Walthard (1867–1933), Schweizer Gynäkologe

Siehe auch:
 Walthard (Bern), Berner Familie
 Waltard (auch: Walthard, Walther; * um 960; † 1012), 1012 Erzbischof von Magdeburg